Wakefield (district), een district in het Engelse graafschap West Yorkshire
Wakefield (plaats), een plaats in het Engelse graafschap West Yorkshire
Wakefield (Nieuw-Zeeland), een plaats op het zuidereiland, Nieuw-Zeeland
Wakefield Regional Council, een Local Government Area in Zuid-Australië

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Wakefield (Bronx), wijk van The Bronx, New York
Wakefield (Kansas)
Wakefield (Massachusetts)
Wakefield (Michigan)
Wakefield (Nebraska)
Wakefield (Virginia)

Overige:
Slag bij Wakefield, een veldslag tijdens de Rozenoorlogen
Wakefield-cyclus, een cyclus van 32 Engelse mysteriespelen
Wakefield (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
Wakefield Park, een autoracecircuit in Australië
Wakefield (film), film uit 2016 van Robin Swicord met Bryan Cranston

Personen
Andrew Wakefield (1957), Engelse fraudeur en voormalig arts
Charity Wakefield (1981), Engels actrice
Mark Wakefield, Amerikaanse zanger
Rhys Wakefield (1988), Australisch acteur
Simon Wakefield (1974), Engels golfspeler

Engelse achternaam